Dit is de wereldranglijst van maart 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 maart 1999.

Mannen 03